Гран-прі Сан-Марино — четвертий Гран-прі Формули-1 у сезоні 2006 року. Пройшов з 21 по 23 квітня 2006 року в Імолі на Автодромі Енцо та Діно Феррарі.

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Найшвидше коло: Фернандо Алонсо — 1:24.569

Кола лідирування: Міхаель Шумахер — 55 (1-20, 26-42, 45-62), Фернандо Алонсо — 5 (21-25), Хуан-Пабло Монтойя — 2 (43-44).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 
 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 http://www.of1.ru

Гран-прі Сан-Марино
Квітень 2006